Tomich est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1974), joueur américain de football américain
, historien et chevalier catalan
 (1893-1941), officier marin américain
 (né en 1980), gardien australien de football

Toponyme

, village victorien des Highlands

Voir aussi

Homonymie de patronyme